USS Falcon (Nederlands: Valk) kan verwijzen naar een van vier schepen bij de Amerikaanse marine.
 USS Falcon (1846) (ex Isabel), een Amerikaanse kanonneerboot.
 USS Falcon (AM-28), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Falcon (AM-190), een Amerikaanse mijnenveger van de Bluebirdklasse.
 USS Falcon (1997), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.